Haibach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Haibach, Niederbayern, ort och kommun, Bayern, 
 Haibach, Unterfranken, ort och kommun, Bayern,